Арсе — фамилия. Известные носители:
 Арсе, Байярдо (род. 1949) — никарагуанский журналист, политик и бизнесмен, активный участник Сандинистской революции.
 Арсе, Билли (род. 1998) — эквадорский футболист.
 Арсе, Висенте (род. 1985) — боливийский футболист, полузащитник клуба «Блуминг».
 Арсе, Гаспар Нуньес де (1834—1903) — испанский поэт, драматург и политический деятель.
 Арсе, Дионисио (1927—2000) — парагвайский футболист, нападающий.
 Арсе, Либер (1940—1968) — уругвайский студент, член Союза коммунистической молодёжи.
 Арсе, Луис (род. 1963) — боливийский государственный и политический деятель.
 Арсе, Мануэль Хосе (1787—1847) — государственный и военный деятель Центральной Америки.
 Арсе, Педро (род. 1991) — мексиканский футболист.
 Арсе, Фернандо (род. 1980) — мексиканский футболист.
 Арсе, Фернандо (род. 1996) — мексиканский футболист.
 Арсе, Франсиско (род. 1971) — парагвайский футболист, правый фланговый защитник.
 Арсе, Хорхе (род. 1979) — мексиканский боксёр-профессионал.
 Арсе, Хосе Антонио (1904—1955) — боливийский политик и социолог.
 Арсе, Хуан Карлос (писатель) (род. 1958) — испанский писатель.
 Арсе, Хуан Карлос (футболист) (род. 1985) — боливийский футболист.
 Анайя Арсе, Рикардо (1907—1997) — боливийский политический деятель.
 Арсе Гомес, Луис (1938—2020) — министр внутренних дел Боливии при режиме гарсиамесизма.

 Топонимы
 Арсе () — коммуна во Франции, департамент Вьенна.
 Арсе () — коммуна во Франции, департамент Дё-Севр.
 Арсе () — коммуна во Франции, департамент Ду.
 Арсе () — коммуна во Франции, департамент Кот-д’Ор.
 Арсе () — коммуна во Франции, департамент Шер.